Replikace, česky obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, může znamenat:

replikace DNA – tvorba kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny, ve kterých se genetická informace přenáší z jedné molekuly do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika),
semikonzervativnost či semikonzervativní replikace – vlastnost charakteristická pro replikaci DNA,
replikace (statistika) – opakování fáze nebo celého experimentu,
samoreplikace stroje, také autoreplikace stroje – hypotetický koncept samotvorby strojů, nanorobotů;
replikace (informatika)
repikace databází – vytváření kopie databáze